J32 steht für:

 British Aerospace Jetstream 32 nach dem IATA-Flugzeugtypencode
 Saab 32 Lansen, ein Kampfflugzeug des schwedischen Herstellers Saab
 Chronische Sinusitis, eine Nasennebenhöhlenentzündung nach dem ICD-10-Code
 den Johnson-Körper J32, die Fünfeckskuppelrotunde

Abkürzung